L’Alagaësia est le monde des cycles de L'Héritage et Légendes d'Alagaësia écrits par Christopher Paolini. Il est composé de quatre pays : l'Empire gouverné par Galbatorix ; le Surda dont le roi est Orrin ; le royaume nain gouverné par Hrothgar puis par Orik dans les montagnes des Beors ; et enfin le royaume elfique dirigé par la reine Islanzadí puis par sa fille Arya dans le Du Weldenvarden. Certains lieux évoqués dans les livres n'apparaissent pas sur la carte ou ne sont pas nommés : les villages de Fasaloft au bord du lac Leona, d'Eastcroft au-dessus de Melian, le lac Kóstha-mérna, Tronjheim, les monts Thardûr et Moldûn le Fier, la mer du Nord…

L’Empire

Carvahall 
Carvahall est un village situé au-dessous de la Crête, au nord-ouest de l'Alagaësia. C'est ici où Eragon, son cousin Roran et son oncle Garrow ont vécu.

Habitants 

 Albem
 Albriech
 Baldor
 Bardrick
 Birgit
 Brenna
 Brom
 Byrd
 Calitha
 Cawey
 Darmmen
 Delwin
 Elain
 Elmund
 Eragon
 Farold
 Felda
 Fisk
 Garner
 Garrow (l'oncle d'Eragon)
 Ged
 Gedric
 Gertrude (la guérisseuse) 
 Hale
 Hida
 Horst (le forgeron)
 Ismira
 Ivor
 Katrina
 Kelby
 Kiselt
 Larne
 Loring
 Mandel
 Melkolf
 Morn
 Nesbit
 Nolfavrel
 Nost
 Odele
 Orval
 Parr
 Quimby
 Ridley
 Roran (le cousin d'Eragon)
 Selena (la mère d'Eragon)
 Sloan
 Svart
 * Saphira
 Tara
 Thane
 Wyglif

Autres cités et villages 
 Aroughs est une ville située au sud-ouest. Elle se trouve au bord de la mer à quelques kilomètres de la frontière du Surda.
 Beirland est une île au sud-ouest.
 Belatona est une ville au sud et au bord du lac de Leona.
  Bullridge est un village au bord de la rivière de Ramr situé à mi-chemin entre Urû'baen et Marna.
 Ceunon est une ville située au nord-ouest et au bord de la mer. C'est la ville la plus éloignée de l'Empire.
 La Crête est une longue chaîne de montagnes à l'Ouest.
 Daret est un village au bord du Ninor qui se jette dans le lac Isenstar.
 Dent-de-requin est une petite île se trouvant à l'ouest de Teirm.
 Dorú Areaba est une ancienne cité qui se trouve sur l'île de Vroengard.
 Dras-Leona est une ville à l'ouest à l'est du lac Leona et au nord de Helgrind. Dans cette cité, l'esclavage est permis. Les prêtres boivent du sang humain et vénèrent un Dieu cruel.
 Eoam est une ancienne cité sur l'île de Beirland.
 Feinster est une ville située au Sud-ouest au bord de la mer. Elle est conquise par les Vardens à la fin du tome 3
 Furnost est un village au bord du lac Tüdosten.
 Gil'ead est une grande ville au bord et au sud du lac d'Isenstar.
 Hadarac est un désert au plein milieu de l'Alagaësia.
 Hedarth est un village à l'est, au confluent entre Âz Ragni et l'Edda (il n'appartient pas à l'Empire).
 Helgrind est une grande montagne à quatre pics près de Dras-Leona. C'est aussi le repaire des Ra'zacs. (Les prêtres de Dras-Leona passent leur temps à se disputer pour savoir lequel des trois pics de Helgrind est le plus haut, et si le quatrième – le plus bas – doit être vénéré aussi.)
 Illium est une île au sud-ouest.
 Kuasta est une ville à l'ouest près de la Crête et au bord de la mer.
 Marna est une montagne à l'ouest du lac Isenstar.
 Melian est un village au sud-ouest.
 Narda est une ville au nord-ouest au bord de la mer.
 Nía est une petite île au sud-ouest.
 Parlim est une île au sud-ouest.
 Teirm est une ville côtière située à l'ouest de la Crête et à l'embouchure du Toark. Teirm est une ville principalement commerciale. Dans le passé, elle a été détruite par un raid de pirates et par la suite, la cité a été entièrement reconstruite de façon qu'elle soit toujours protégée par les soldats de la citadelle. Cette protection accrue de la ville en fait un des centres de négoce principal de l'Empire. Plusieurs événements ont lieu dans cette cité : la rencontre entre Eragon et Angela, la prophétie de Solembum et les retrouvailles de Brom et de Jeod.
 Therinsford est un village au nord-ouest au bord de la rivière d'Anora dans la vallée de Palancar et au sud-ouest de Carvahall.
 Uden est une petite île au sud-ouest.
 Urû’baen est la capitale. Cette ville se trouve entre la rivière de Ramr et le désert du Hadarac. Elle portait avant la conquête de Galbatorix le nom d'Ilirea
 Utgard est une tour pour les Dragonniers, destinée à surveiller le roi fou Palancar maintenant mort depuis longtemps, se situant au Sud de la vallée de Palancar. C'est là qu'après avoir failli tuer Galbatorix, Vrael, blessé, se réfugia, mais se fit retrouver par Galbatorix qui le tua. Cette tour est imprenable, car elle se situe sur le pic d'une Montagne et aucun être vivant sauf les dragonniers avec leurs montures peuvent y acceder.
 Vroengard est la plus grande île de l'Alagaësia. Elle se trouve au nord-ouest. C'était jadis le repère des Dragonniers. La ville où ces derniers vivaient fut abandonnée après "la Chute". Elle s'appelait "Dorú Araeba".
 Yazuac est un village en aval et au nord de Daret, au bord de la rivière Ninor.

Surda 
Le Surda se trouve au sud de l'Empire et à l'ouest des montagnes des Beors. Orrin est le roi du Surda
 Aberon est la capitale. Elle se trouve au sud pas loin de la mer.
 Cithrí est une ville près de la frontière nord du pays.
 Dauth est une ville du sud-ouest, juste à l'est du Jiet.
 Lithgow est une ville au milieu du Surda.
 Petrøvya est une ville juste au sud du lac Tüdosten près de la frontière nord du pays.
 Reavstone est une ville côtière au sud du pays.

Les montagnes des Beors 
Les montagnes des Beors se situent au sud-est de l'Empire et à l'est du Surda. Orik est le roi actuel des nains.
 Buragh est une ville du nord.
 Dalgon est une ville qui est la plus éloignée vers le sud.
 Tronjheim est la capitale des Beors. Elle se trouve dans la montagne de Farthen Dûr. On peut l'atteindre en remontant la Dent-d'Ours.
 Galfni est une ville du sud-est.
 Orthíad est une ville de l'ouest.
 Tarnag est une ville située au bord de la rivière Âz Ragni et au nord de Farthen Dûr. Tarnag est gouvernée par le Dûgrimst Ragni Hefthyn (le clan des Gardiens de la Rivière) et plus précisément par le chef de ce clan, Ûndin. C'est également la ville sainte des nains et on y trouve Celbedeil, le plus grand temple du royaume des nains, qui est aussi la demeure du Dûrgrimst Quan, les serviteurs et les messagers des dieux nains.

Du Weldenvarden 
Le Du Weldenvarden (littéralement La forêt gardienne) est une grande forêt située au nord de l'Alagaësia. Les elfes s'y sont repliés après la prise de pouvoir de Galbatorix, pour s'y cacher et ils la protègent de différents sorts magiques pour empêcher les intrusions humaines ou magiques. Le Du Weldenvarden est régi par la reine des elfes, Islanzadí.

 Ceris est un village à l'est de la forêt et à l'ouest et au bord de l'Edda, juste au sud du lac Eldor, à l'entrée de la forêt.
 Ellesméra est la capitale. Elle se trouve au Nord au milieu de la forêt. C'est dans cette ville qu'Eragon suit sa formation de Dragonnier.
 Ília Fëon est une ville à l'Est.
 Kirtan est une ville au sud à l'entrée de la forêt.
 Nädindel est une ville au Nord-est.
 Osilon est une ville au Nord-ouest.
 Sílthrim est une ville au Nord-est au bord du lac d'Ardwen.
 L'À-pic de Tel'naeír est l'endroit où Oromis et son dragon Glaedr vivent.

 Des parties de la forêt sont protégées par des sorts établis par les elfes.
 Les plantes et animaux près des villes des elfes subissent les effets de leur magie.
 Grâce à leur magie, les elfes peuvent changer la forme des arbres.

Lacs, fleuves et rivières 
 Anora est une rivière qui prend sa source aux environs de Carvahall et qui descend vers le sud-est et remonte vers le nord-est pour se jeter dans le bras de mer que borde Ceunon.
 Ardwen est un lac dans l'est de Du Weldenvarden, à l'est de Sílthrim. Une rivière, la Gaena, prend sa source à ce lac.
 Âz Ragni est un fleuve prenant sa source dans le nord-est des montagnes des Beors et qui rejoint l'Edda près de Hedarth.
 Dent-d'Ours est une rivière qui se trouve dans les montagnes des Beors. Elle prend sa source sur Farthen Dûr.
 Edda est un fleuve à l'est qui prend sa source dans le lac Eldor et rejoint Âz Ragni près de Hedarth.
 Eldor est un lac à l'est de Du Weldenvarden qui reçoit la Gaena et qui engendre l'Edda.
 Fläm est un lac qui se situe juste au nord-est de la Crête et au sud-ouest de Daret.
 Gaena est une rivière dans l'est de Du Weldenvarden qui prend sa source dans l'Ardwen pour se jeter dans l'Eldor.
 Isenstar est un lac qui se situe au sud-ouest de Du Weldenvarden, Gil'ead la borde au sud, et il reçoit les eaux du Ninor (à l'ouest) et du Rarmr (au sud).
 Jiet est un fleuve qui prend sa source dans le lac Leona et se jette dans la mer au Surda, près de Dauth et d'Aroughs. Il traverse les Plaines Brûlantes.
 Leona est un grand lac qui se situe au sud-ouest de l'Empire et au sud-est de la Crête. Deux villes le bordent : Dras-Leona sur sa rive est et Belatona sur sa rive sud. Deux rivières partent de ce lac : le Jiet au sud et le Toark au nord.
 Ninor est une rivière qui prend sa source à mi-chemin entre le lac de Fläm et Gil'ead. La rivière borde deux villages : Daret puis Yazuac avant de se jeter dans le lac Isenstar.
 Rarmr est une rivière qui prend sa source dans le sud entre Dras-Leona et Urû'baen. Elle passe près de Bullridge, puis se jette dans le lac Isenstar près de Gil'ead.
 Röna est un lac dans le nord-est de Du Weldenvarden, au nord du lac Ardwen.
 Toark est un fleuve qui prend sa source au nord du lac Leona traverse la Crête et le lac Woadark pour se jeter dans la mer près de Teirm.
 Tüdosten est un lac près de la frontière sud de l'Empire avec le Surda. Furnost se trouve sur son nord et Petrøvya sur son sud.
 Woadark est un lac qui se trouve dans la trouée de la Crête au sud, sur le chemin du fleuve Toark.

Notes et références 

Monde de fiction
L'Héritage